Sezon (2005/2006) był 103. sezonem Nemzeti Bajnokság I – najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 16 zespołów. 2 ostatnie drużyny spadły do drugiej ligi. Tytuł obroniła drużyna Debreceni VSC-AVE Ásványvíz. Tytuł króla strzelców zdobył Péter Rajczi, który w barwach klubu Újpest FC strzelił 23 gole.

Tabela końcowa

Najlepsi strzelcy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Węgry – tabele końcowe (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
2005 w piłce nożnej
2006 w piłce nożnej
2005 na Węgrzech
2006 na Węgrzech